Ein Ausländergesetz gilt bzw. galt in mehreren Staaten:
 Ausländergesetz (Schweiz)
 Ausländergesetz (Deutschland) (bis 2004)